Drobný oder Drobny ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Drobny (1938–1994), österreichischer Goldschmied und Künstler
 Franz Drobny (1863–1924), österreichischer Architekt und Hochschullehrer

 Václav Drobný (1980–2012), tschechischer Fußballspieler